Miguel Gómez peut désigner :
 Miguel Gómez, photographe americain-colombien ;
 Miguel Mariano Gómez, homme politique cubain ;
 Miguel Gomez, musicien français ; 
 Miguel Gómez, coureur cycliste espagnol ;
 Miguel Gómez, joueur dominicain de baseball ;
 Miguel Gomez, acteur colombien.